Armendáriz es un topónimo y un apellido vasco que significa "monte rocoso de hayas" y que puede referirse a:

Topónimo 
 Armendáriz, un pueblo del País Vasco francés.
 Quebrada de Armendáriz, accidente geográfico en Lima.

Apellido

Argentina
 Alejandro Armendáriz, político.
 Héctor Armendáriz, actor.

Chile
 Xavier Armendáriz, abogado.

Ecuador
 Ricardo Armendáriz, exfutbolista.
 Sergio Román Armendáriz, docente universitario, poeta y autor teatral.
Jorge E. Armendáriz Zuluaga, Doctor en Jurisprudencia, ex - Defensor Público, Juez de Garantías:.

España
 Montxo Armendáriz, director de cine y guionista.
 José de Armendáriz, militar y funcionario colonial.
 Agustín Armendáriz, político.
 Sebastián Armendáriz, librero, editor, relacionero y periodista español del siglo XVII.
 Lope Díez de Aux y Armendáriz, noble, político y marino originario de España y nacido en Ecuador.
 Treku Armendáriz, baterista.
 Lope Díez de Aux y Armendáriz Castrejón, militar.
 Miguel Díez de Armendáriz, funcionario español en Colombia del siglo XVI.
 José María Magallón y Armendáriz, aristócrata y cortesano.
 Luis Díez de Aux y Armendáriz, eclesiástico y hombre de estado.
 Ion Erro Armendáriz, político.
 Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, político y abogado.

México
 Pedro Armendáriz, actor.
 Pedro Armendáriz Jr., actor.
 Gustavo Armendáriz, político, periodista, agricultor e investigador.
 Arturo Armendáriz Delgado, político.
 Julio César Armendáriz, exfutbolista.
 Isidoro Armendáriz García, político.
 Ramón Antonio Armendáriz Aguirre, escritor, arquitecto.
José Antonio Armendáriz Díaz,  Abogado.

Perú
 José Pérez y Armendáriz, religioso.